
Fairview kan hentyde til flere artikler:

Fiktive byer 
 Fairview (Desperate Housewives) – en fiktiv by, der er skabt til tv-serien Desperate Housewives.

Faktiske byer og steder

Canada 
 Fairview, Alberta
 Fairview, Division No. 2, Alberta
 Fairview Airport, Alberta
 Fairview No. 136, Alberta
 Fairview Subdivision, Alberta
 Fairview, Greater Vancouver Regional District, British Columbia
 Fairview, Okanagan-Similkameen Regional District, British Columbia
 Fairview, Manitoba
 Fairview Knoll, New Brunswick
 Fairview, Nova Scotia
 Fairview Station, Nova Scotia
 Fairview, Peel Regional Municipality, Ontario
 Fairview, Stormont, Dundas and Glengarry United Counties, Ontario
 Fairview, Elgin County, Ontario
 Fairview, Perth County, Ontario (on the Oxford County line)
 Fairview, Renfrew County, Ontario
 Fairview, Brant County, Ontario
 Fairview Heights, Ontario
 Fairview Island, Ontario
 Fairview, Prince Edward Island
 Fairview, Quebec
 Fairview, Saskatchewan

Republikken Irland 
 Fairview, Dublin

Sydafrika 
 Fairview, Gauteng

USA

Byer 
 Fairview, Alabama
 Fairview, Californien
 Fairview, Georgia
 Fairview, Illinois
 Fairview, Kansas
 Fairview, Kentucky
 Fairview, Michigan
 Fairview, Missouri
 Fairview, Montana
 Fairview, New Jersey
 Fairview, New York
 Fairview, North Carolina
 Fairview, Ohio
 Fairview, Oklahoma
 Fairview, Oregon
 Fairview, Pennsylvania
 Fairview, South Dakota
 Fairview, Tennessee
 Fairview, Texas
 Fairview, Utah
 Fairview, West Virginia
 Fairview, Wyoming

Steder 
 Fairview Heights, Illinois
 Fairview Park, Ohio
 Fairview Township, Minnesota
 Fairview Township, Pennsylvania